Casotto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Casotto, Vicenza, ort, Provincia di Vicenza, Veneto, 
 Casotto, Treviso, ort, Provincia di Treviso, Veneto, 

Robotskapade Italienförgreningar